Вожаёль — распространенное в Республике Коми название рек и их производных. «Разветвленный ручей» в переводе с коми. От вожа — «ветвь», «приток», -а — суффикс наличия и ёль — «ручей», «лесная речка».

«Большой ручей», от ыджыд — «большой» и ёль — «ручей», «лесная речка».

Топоним 

 Вожаёль — посёлок в Княжпогостском районе Республики Коми.
 Вожаёль — река в России, протекает в Удорском районе Республике Коми, приток Большой Лоптюги.
 Вожаёль — река в России, протекает в Удорском районе Республике Коми, приток Мезени.
 Вожаёль — река в России, протекает в Сосногорском районе Республике Коми.
 Вожаёль — река в России, протекает по Республике Коми, приток Весляны.

См. также 

 Вожъёль

Примечания